Barth Verlag steht für:

 Johann Ambrosius Barth Verlag, wissenschaftlicher Verlag in Leipzig
 Otto Wilhelm Barth Verlag, esoterischer Verlag in München